Ez a lista Törökország legnépesebb városait tartalmazza, csökkenő sorrendben.

Városok 100 000 fő fölött

Külső hivatkozások 
 Állami statisztikai hivatal
 The World Gazetteer: Turkey: Map of Largest Cities

Legnepesebb varosok
Torokorszag